Föhring ist der  Familienname folgender Person:

 Heinrich Föhring (1832–1907), Hamburger Jurist und Politiker

Föhring bezeichnet außerdem:
 Fering, auch Föhring oder Föhrer Friesisch, nordfriesischer Dialekt
 Föhring, einen historischen Ort, heute Oberföhring und Unterföhring

Siehe auch:
 Föring